Лос-Аламос — населённый пункт в штате Нью-Мексико
 Лос-Аламос — округ в штате Нью-Мексико